Victor Bruce peut se référer à :

 Victor Bruce (1849-1917),  comte d'Elgin et  comte de Kincardine, homme politique et vice-roi des Indes britannique ;
 Victor Bruce, pilote de rallyes et d'endurance écossais.